Ingrid Schjelderup ist der Name folgender Personen:

* Ingrid Schjelderup (Politikerin) (* 1932), norwegische Politikerin (Senterpartiet)
 Ingrid Schjelderup (Fußballspielerin) (* 1987), norwegische Fußballspielerin